

Cinema 
 Onde (Golven) – film del 1982 diretto da Annette Apon
 Onde – film del 2005 diretto da Francesco Fei

Musica 
 Onde – singolo di Alex Baroni del 1998
 Onde – singolo di Marco Mengoni del 2017
 Onde – singolo di Margherita Vicario del 2022

Altro 
 Onde romanzo del 1911 di Eduard von Keyserling
 Onde (Ocean Noise Detection Experiment) – stazione sperimentale per il rilevamento di rumori nelle profondità marine

Pagine correlate 
 Onda (disambigua)